El Pacific Encounter (anteriormente conocido como Star Princess)  es un crucero de la clase Grand operado recientemente por P&O Cruises Australia, filial de Carnival Corporation & plc. Originalmente fue entregado en 2002 como Star Princess a la línea de cruceros hermana Princess Cruises en 2002 por el constructor naval italiano Fincantieri, y fue el segundo barco en la historia de Princess en operar con ese nombre. Había sido el tercer barco de la clase Grand que se agregó a la flota, después de Grand Princess y Golden Princess. En 2018, Carnival Corporation anunció que Star Princessse transferiría a P&O Cruises Australia para adaptarse a los planes de expansión de P&O en Oceanía; sin embargo, en medio de la pandemia de COVID-19 y su posterior impacto en el turismo, Carnival Corporation aceleró la transferencia de la embarcación y Star Princess se unió a la flota de P&O en 2020, un año antes de lo previsto. Luego de una renovación y un cambio de nombre a Pacific Encounter, debutó en agosto de 2022 tras la reanudación de operaciones por etapas de P&O.

Referencias 

Carnival Corporation & plc
Cruceros (buque de pasajeros)
Barcos de 2002